Государственный музей современного искусства — национальный музей современного искусства, планирующийся к строительству и открытию в Москве с 2009 года.

История вопроса 
Решение о создании Государственного музея современного искусства федерального значения было принято 24 июля 2009 года на коллегии Министерства культуры Российской Федерации. Музей было решено создавать на базе Государственного центра современного искусства и на его территории по адресу: Москва, ул. Зоологическая, 13.

Разработано предпроектное предложение инвестиционного проекта реконструкции и нового строительства комплекса зданий Государственного центра современного искусства общей площадью около 25000 кв.м. Авторы проекта — ООО «Персональная творческая мастерская М. Хазанова», М. Миндлин, А. Наговицын, М. Хазанов.

На май 2012 года строительство Государственного музея современного искусства ещё не началось, но уже начались споры о целесообразности тратить деньги на его строительство вообще.

На приуроченной к 20-летию ГЦСИ пресс-конференции в августе 2012 года директор ГЦСИ Михаил Миндлин заявил, что «при самом благоприятном исходе к концу следующего года мы начнем строительство. При ритмичном финансировании оно продлится еще два-три года».

В начале октября 2012 года в Министерстве культуры РФ состоялось обсуждение проекта строительства здания музея, где имеющиеся проектные решения были подвергнуты жёсткой критике.

В декабре 2012 года министр культуры России Владимир Мединский сообщил на брифинге в Министерстве культуры, что новое здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) будет построено не на Бауманской, а на Ходынском поле. От уже разработанного проекта нового здания ГЦСИ на Бауманской решили отказаться, так как его цена показалась Минкульту «слишком завышенной». Вместо 2015-го года, когда планировалось открытие музея, датой окончания строительства был назван 2018 год. 

В начале ноября 2014 года на площадке Ходынки состоялась закладка камня в основание будущего здания Государственного центра современного искусства, но в сентябре 2018 года стало известно, что из-за отсутствия в бюджете необходимой суммы средств на реализацию проекта участок передан под парк «Ходынское поле», а правительством Москвы под выставочные пространства предложены варианты в центральной части города.

Коллекция музея 
Основу коллекции музея составит собрание ГЦСИ, который занимается формированием коллекции современного изобразительного искусства более 15 лет, с момента своего возникновения. Это собрание на текущий момент насчитывает произведения 231 автора и составляет около 2500 единиц хранения.

Примечания

Ссылки 
 О создании Государственного музея современного искусства на сайте ГЦСИ

современного искусства (Москва)
Москва